Příjmení Drori nosí více významných osobností:

 Amir Drori (1937–2005) – izraelský generál
 Avraham Drori (1919–1964) – izraelský politik
 Chasja Drori (1899–1976) – sionistická aktivistka a izraelská politička

Externí odkazy